Устечковский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Устечковский сельский совет (Залещицкий район) — в Залещицком районе Тернопольской области;
 Устечковский сельский совет (Кременецкий район) — в Кременецком районе Тернопольской области.